Isophyllum segetum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jan Svatopluk Presl. Isophyllum segetum ingår i släktet Isophyllum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
segetum